Маркиз, затем герцог Клод Луи Эктор де Виллар (, , , Франция — , ) — наиболее удачливый французский полководец войны за испанское наследство и . В 1733 году удостоен высшего на тот момент военного звания — главный маршал Франции.

Ранние годы 
Титул графа (затем маркиза) де Виллара носили многие поколения предков маршала, включая Рене Савойского.

Ещё юношей Эктор выказал особенную храбрость во время голландской войны, сражаясь под знаменами Тюренна и Конде. В 1674 году, на 21-м году жизни назначен был командиром конного полка, а по заключении мира вступил на дипломатическое поприще и был посланником в Мюнхене (1683 год) и в Вене (1699 год).

Война за испанское наследство 
Безумно храбрый и богато одарённый от природы, он быстро делал карьеру и в 1702 году уже командовал отдельным корпусом в армии маршала Катина, сражавшейся за испанское наследство. В начале войны он 4 октября 1702 года перешёл Рейн и разбил принца Баденского при Фридлингене. Войска, торжествуя победу, провозгласили Виллара маршалом, и король Людовик XIV утвердил его в этом звании.

В понимании основ военного дела Виллар далеко опередил своих современников. Так, в 1703 году, переправившись через Рейн вместе с курфюрстом Баварии с 30-тысячной армией снова нанёс поражение баденскому принцу при Гохштедте. После этого он поставил себе целью действий наступление прямо в сердце Австрии — к Вене. Обстановка ему благоприятствовала, ибо Австрия в это время боролась с восставшими венграми. Это предположение, не исполненное лишь вследствие нерешительности курфюрста Баварии, с которым Виллар должен был действовать по переходе через Рейн, обнаруживает в нём широту стратегического замысла, совершенно несвойственного той эпохе, когда господствовал методизм 5-и переходной системы, запрещавшей войскам далеко отрываться от тыловых складов. Этот план заслужил впоследствии полное одобрение Наполеона, который в 1805 году подобным же образом разрешил свою задачу.

Восстание кальвинистов в Севеннах Виллар усмирил не столько оружием, сколько благоразумными мерами, обещанием амнистии и свободы вероисповедания.

В 1706 году, когда французы были побеждены при Рамильи и Турине, Виллар восстановил честь их оружия, оттеснив немецкие войска за Рейн. В том же году его имение Во-ле-Виконт было возведено в ранг герцогства с названием Виллар.

В 1707 году он вторично перешёл Рейн и, имея под своим начальством сравнительно ничтожные силы (около 4000 человек), овладел так называемыми Штольгофенскими укреплёнными линиями, тянувшимися от Филиппсбурга до Штольгофена и считавшимися неприступными и оборонявшиеся 30-тысячным гарнизоном, и продвинулся далеко во внутрь страны.

В 1709 году Виллара призвали во Фландрию, где положение французов после боя при Уденаре было очень тяжёлым, и назначили главнокомандующим северной французской армией. Войска были деморализованы и крайне плохо снабжались. Виллар восстановил порядок, организовал тыл и бросил свою армию на союзников при Мальплаке. В самом начале сражения он был ранен, и французы потерпели поражение, но потери их были вдвое больше французских. 

В 1712 году Виллар руководил известной Дененской операцией, когда Франция, истощённая неудачами, выдвинула свою последнюю армию на северный фронт, дабы остановить наступление превосходящих сил австрийцев, руководимых Евгением Савойским. Мастерски проведённая, направленная в самую чувствительную точку расположения принца Евгения — на его коммуникационный путь, отходивший перпендикулярно к пути наступления, — операция эта закончилась победоносным сражением при Денене, где французы впервые, противно основам тогдашней тактики, атаковали противника в колоннах.

Успех при Денене заставил Евгения Савойского отступить к Брюсселю и спас Францию. Победа привела к мирным переговорам в Утрехте и Раштатте, которые завершили войну за испанское наследство. До 1714 года Виллар продолжал военные действия во Фландрии и на Рейне.

Поздние годы 
По заключении мира Виллар был назначен губернатором Прованса, где оставил по себе память прорытием канала.

В 1714 году избран членом Французской академии.

По смерти Людовика XIV он сделан был членом совета регентства; противился влиянию кардинала Дюбуа, принятию финансового проекта Лоу и заключению союза между Францией, Англией, Голландией и императором, но безуспешно.

С началом войны за польское наследство (1733 год) Людовик XV дал ему титул главного маршала и поручил главное командование над франко-испано-сардинскими войсками в Италии. Виллар за три месяца овладел всей долиной реки По и завоевал герцогства Миланское и Мантуанское, но в 1734 году, когда он находился в Турине, смерть прекратила его блестящую деятельность.

Вопреки современным ему воззрениям в тактике и стратегии, Виллар выше всего ставил наступление и всегда говорил, что «гибнут только в обороне». Обожаемый войсками за свою храбрость и доступность, Виллар не был любим людьми, равными ему, за острый язык, критический ум и самомнение.

Людовику XIV он говорил:

Пользуйтесь мною, государь, я единственный генерал в Европе, которому военное счастье никогда не изменяло.

Его обвиняли также в сребролюбии, но впоследствии стало известно, что он часто и щедро помогал своим офицерам из собственных средств, никогда не заботясь о возврате их.

После смерти Виллара были изданы 3 тома его мемуаров. Вольтер только 1-й том считает произведением самого маршала, предполагая, что остальные составлены аббатом Лапоз де Маргон (La Pause de Margon) по ежедневному журналу маршала и его переписке во время походов с военным министром.

Примечания

Литература 
 Ивонин Ю. Е., Ивонина Л. И. Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар). — М.: ТрасЛит, 2009. — 149, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-94976-656-9

Ссылки 

 The French Army 1600—1900
 

Маршалы Франции
Пэры Франции
Участники Голландской войны
Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство
Генералиссимусы
Главы военного ведомства Франции
Министры Людовика XV
Герцоги де Виллар